Хрисанф Петрович Ящуржинский () — российский ,  и .

Биография 
Родился  года в селе Молодецкое Уманского уезда Киевской губернии в семье священника Петра Григорьевича Ящуржинского.

Хрисанф Ящуржинский учился в киевском и варшавском университетах на славяно-русском отделении историко-филологического факультета.

Педагогическую деятельность начал в Крыму: сначала преподавал в Керченском-Кушниковском женском институте, затем — в Симферопольской мужской гимназии. Преподавательскую деятельность совмещал с научной, собирал фольклорный материал, сотрудничал с журналом «Киевская старина». Принимал участие в работе Таврической учёной архивной комиссии. Состоял

Впоследствии переехал в Одессу, где работал учителем русского языка в одесском институте имени императора Николая I и женской гимназии. Был избран членом Одесского общества истории и древностей. Также состоял членом Киевского общества охраны памятников старины и искусства.

Выйдя на пенсию, оставил Одессу и в 1911 году перебрался в село Молодецкое. Там он продолжал фольклорно-этнографические исследования. В 1913 году издал исторический труд «Город Умань. Краткий исторический очерк».

Умер в 1923 году.

Библиография 
 «Социально-политическое учение Гуса» («Варшавские унив. известия», 1878 и отдельно);
 «Лирические малорусские песни, преимущественно свадебные, сравнительно с великорусскими» («Русский филологический вестник», 1880 и отдельно);
 ряд этнографических статей в «Киевской старине» (с 1888 года) и много археологических заметок в «Известиях Таврической учёной архивной комиссии».
 «Город Умань. Краткий исторический очерк» (1913).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Семья Ящуржинских в общественно-политической жизни Украины XIX в.

Члены Таврической учёной архивной комиссии
Исследователи Неаполя Скифского